Weiner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anthony Weiner, amerikansk politiker
 Béla Weiner (1896–1979), ungersk ishockeyspelare
 Lawrence Weiner, amerikansk konstnär
 Leó Weiner (1885–1960), ungersk tonsättare
 Matthew Weiner, amerikansk författare och tv-producent
 Michael Alan Weiner, amerikansk författare och radioman, känd under pseudonymen ”Michael Savage”

Tyska efternamn